Вус — українське та білоруське прізвище.

 Вус Вадим Михайлович (1973) — український футболіст, нападник.
 Вус Дмитро Іванович (1971) — білоруський політик, кандидат на посаду президента Республіки Білорусь на виборах 2010 року.
 Вус Світлана Михайлівна (1956) — суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Заслужений юрист України.

Див. також 
 Ус

Українські прізвища
Білоруські прізвища